Canada
 Portneuf, ville canadienne du Québec ;
 Portneuf, ancien comté du Québec ;
 Portneuf, municipalité régionale de comté du Québec, Canada ;
 Portneuf, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Portneuf, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Portneuf, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1838 ;
 Portneuf—Jacques-Cartier, circonscription électorale fédérale du Canada ;
 Portneuf-sur-Mer, municipalité canadienne du Québec ;
 Commission scolaire de Portneuf ;
 Lac Portneuf (rivière Portneuf), un plan du territoire non organisé de Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Rivière Portneuf (Capitale-Nationale), une rivière de la région administrative de la Capitale-Nationale ;
 Rivière Portneuf (Côte-Nord), une rivière du territoire non organisé de Mont-Valin, de la MRC La Haute-Côte-Nord et de la municipalité de Portneuf-sur-Mer, au Québec ;
 Rivière Portneuf Est, un affluent de la rivière Portneuf (Côte-Nord), coulant dans Lac-au-Brochet, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme